Список городов с самыми высокими небоскрёбами предоставляет сравнительную оценку зданий, превышающий определённый порог высоты, в отличие от списка городов с наибольшим числом высотных зданий, в котором используется планка в 35 м.

Города со 100 небоскрёбами высотой от 150 м 
Понятие небоскрёб нередко применяется и к зданиям ниже 150 м.
Следующий список содержит города, в которых возведено как минимум 100 небоскрёбов или башен:

Города со 100 небоскрёбами высотой от 150 м (включая строящиеся)

Города минимум с 1 небоскрёбом высотой от 300 м (включая строящиеся)

Список городов со зданиями высотой от 100 м 
Данная сравнительная таблица построена на основе комбинированного критерия минимальной высоты зданий в 100 м и совокупной высоты всех таких зданий:

См. также 
Список городов с наибольшим числом высотных зданий
Список самых высоких зданий Дубая
Список самых высоких зданий Гонконга
Список самых высоких зданий Нью-Йорка
Список самых высоких зданий Чикаго
Список самых высоких зданий Шанхая
Список самых высоких зданий Токио

Примечания

Ссылки 
 Emporis.com
 CTBUH.com
 Skyscraperpage.com

Списки городов